Míčka je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Míčka (1901–???) – československý politik a poslanec

 v přechýlené podobě

 Monika Míčková (* 1991) – česká moderní gymnastka

Související články 

 Míček (příjmení)
 Mička
 Micka